{
  "type": "Feature", "properties":{ "marker-symbol": "star-stroked", "marker-color": "ff0000", "marker-size": "medium"},  "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [172.60,-43.55] }
}
Землетрясение в Крайстчерче 5 июня 1869 года — сильное землетрясение, оцениваемое в 6 баллов по шкале Рихтера в регионе Кентербери, на Южном острове Новой Зеландии, произошедшее 5 июня 1869 года в 8 часов утра по местному времени (UTC+12). Интенсивность землетрясения оценивалась в VII-VIII баллов по шкале Меркалли. Эпицентр находился в пригороде Крайстчерча, Нью-Брайтоне.

В результате землетрясения были повреждены несколько каменных и кирпичных строений в городе, обрушились дымоходы, был повреждён шпиль церкви Святого Иоанна Крестителя на Херефорд-стрит.

Воздействие землетрясения на каменные здания побудило местные органы власти построить Церковь Святого Михаила и Всех Ангелов из дерева.

См. также 
 Землетрясение в Крайстчерче (февраль 2011)
 Землетрясение в Крайстчерче (июнь 2011)

Примечания

Литература 
 

Крайст
Катастрофы 1869 года
Крайст
1869 год в Новой Зеландии
События в Крайстчерче